Il singolare del torneo di tennis Austrian Open 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Pavel Složil che ha battuto in finale Michael Westphal 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Boris Becker (primo turno)
 Joakim Nyström (primo turno)
 Aaron Krickstein (primo turno)
 Marián Vajda (quarti di finale)
 Francesco Cancellotti (primo turno)
 Hans Schwaier (primo turno)
 Andreas Maurer (terzo turno)
 Lawson Duncan (secondo turno)

 Juan Aguilera (primo turno)
 Shahar Perkiss (terzo turno)
 Michael Westphal (finale)
 Pablo Arraya (primo turno)
 Ricki Osterthun (primo turno)
 Kent Carlsson (quarti di finale)
 Eduardo Bengoechea (terzo turno)
 Thierry Tulasne (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1985